Los deinoquéiridos (Deinocheiridae) son una familia extinta de dinosaurios ornitomimosaurios, que vivieron en Asia y América del Norte durante el período Cretácico desde el Albiense hasta el Maastrichtiense. La familia fue nombrada originalmente por Halszka Osmólska y Roniewicz en 1970, incluyendo únicamente al género tipo Deinocheirus. En un estudio publicado en 2014 de Yuong-Nam Lee y colaboradores y publicado en la revista Nature, se encontró que Deinocheiridae era una familia válida. Lee et al. encontraron que, basándose en un nuevo análisis filogenético que incluía los esqueletos recientemente descubiertos de Deinocheirus, el género tipo, así como los de Garudimimus y Beishanlong, estos podían ser situados en un grupo sucesivo, siendo Beishanlong el más primitivo y Deinocheirus el más derivado. La familia Garudimimidae, nombrada en 1981 por Rinchen Barsbold, es ahora un sinónimo más moderno de Deinocheiridae debido a que esta última familia incluye al género tipo de la primera. El grupo existió entre hace 115 a 69 millones de años, con Beishanlong viviendo desde 115 a 100 millones de años, Garudimimus viviendo de 100 a 83 millones de años, y finalmente Deinocheirus viviendo hace entre 71 a 69 millones de años.

Clasificación
Cuando se nombró al grupo originalmente, Halszka Osmólska y Ewa Roniewicz supusieron que Deinocheirus era un carnosaurio, y debido a sus singulares brazos, nombraron a la familia monotípica Deinocheiridae para este. Osmólska y Roniewicz determinaron que Deinocheiridae podría ser situado dentro de la superfamilia Megalosauroidea, dentro del infraorden Carnosauria (Carnosauria por entonces era un grupo parafilético consistente en todos los terópodos de gran tamaño). Anteriormente, el único "carnosaurio" conocido de ese tiempo y lugar en Asia era el tiranosáurido Tarbosaurus.

Osmólska y Roniewicz diagnosticaron a Deinocheiridae basándose en el único género conocido por entonces, Deinocheirus. Su diagnosis fue: "Gigantescos dinosaurios carnívoros con una larga y delgada escápula y largas extremidades delanteras; manos con tres dedos desarrollados de manera uniforme, acabados en garras grandes y fuertes". Basándose de nuevo en Deinocheirus, el rango temporal y distribución de la familia se limitaba al Cretácico Superior de la parte superior de la Formación Nemegt del desierto de Gobi, China. No obstante, Osmólska y Roniewicz señalaron que los rasgos de esta familia eran muy similares a los de Ornithomimus, pero los mantuvieron separados por la posibilidad de que se tratara de una convergencia.

Rinchen Barsbold usó a esta familia como potencialmente válida, y en 1976, nombró al infraorden Deinocheirosauria para esta. Dentro del infraorden él situó a Deinocheiridae y a Therizinosauridae, hallando razones para unir a ambas familias. En 1983, Barsbold elaboró más su clasificación, mencionando rasgos uniendo a los deinoqueíridos y a los tericinosáuridos, mayormente de la región de la mano y las extremidad delantera. Él hizo la hipótesis de que los deinoqueíridos tendrían un cráneo de tamaño moderado a pesar de que su tamaño sería gigantesco. Deinocheirus fue mencionado y diagnosticado como el único deinoqueírido, de la misma manera en que Therizinosaurus era mencionado como el único tericinosáurido.

Jacques Gauthier en 1986 halló que Deinocheiridae sería sinónimo de Ornithomimidae. Él usó a Ornithomimidae como un grupo equivalente a Ornithomimosauria, incluyendo a Elaphrosaurus (que no es un celurosaurio), Ajancingenia (por entonces conocido como Ingenia; un ovirraptórido), Ornithomimus, Struthiomimus, Archaeornithomimus, Gallimimus, Dromiceiomimus, Garudimimus y Deinocheirus.

En un estudio de 2014 realizado por Yuong-Nam Lee y colaboradores, en que se describen nuevos especímenes de Deinocheirus, se encontró que el género era ciertamente un pariente cercano de Ornithomimus, al tiempo que la familia Deinocheiridae es válida y ha dejado de ser monotípica. Lee et al. analizaron los nuevos especímenes, los cuales muestran rasgos muy distintivos, y encontraron que los géneros Garudimimus y Beishanlong, previamente clasificados como parientes cercanos de los Ornithomimidae, aunque más primitivos que estos, podrían ser agrupados juntos en Deinocheiridae. Ya que Garudimimus posee un fuerte soporte para ser incluido en la familia como el pariente más cercano a Deinocheirus, la familia Garudimimidae, nombrada en 1981 por Barsbold, uno de los coautores del artículo de Lee et al., es ahora un sinónimo más moderno de Deinocheiridae. Lee et al. le dieron a Deinocheiridae su primera y única definición: "Deinocheirus mirificus y todos los taxones que comparten un ancestro común más reciente con este que con Ornithomimus velox". El cladograma publicado por Lee et al. y que incluye la información del nuevo material de Deinocheirus, es mostrado a continuación de manera simplificada.

Referencias

Ornithomimosauria